Трисвятский — фамилия:
 Трисвятский, Илья Леонидович (род. 1968) — российский спортивный журналист.
 Трисвятский, Лев Алексеевич (1912—2003) — советский учёный, доктор технических наук.